Ойконим

 Кенегез — прежнее название села Красногорка Ленинского района Крыма
 Кенегез — одно из прежних названий села Прудниково в Ленинском районе Крыма
 Кенегез — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Кенегез — прежнее название села Вересаево в Сакском районе Крыма
 Кенегез — прежнее название исчезнувшего села Мирное в Сакском районе Крыма
 Кенегез — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма
 Кенегез — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма

См. также 
 Кенегез-Чакмак
 Кенегезы — монгольское племя